The Dig ist:
 The Dig (Computerspiel), Point-and-Click-Adventure von LucasArts (1995)
 The Dig (2018), irisch-britischer Spielfilm von Andy Tohill und Ryan Tohill (2018) 
 der Originaltitel von Die Ausgrabung, britischer Spielfilm von Simon Stone (2021)

Siehe auch:
 DIG, Begriffsklärung